Die Bezeichnung Sandfisch bezieht sich auf:
die Familie der Sandfische
die Ordnung der Sandfischartigen (Gonorynchiformes).
die ebenfalls als Sandfische bezeichnete Familie Trichodontidae aus der Ordnung der  Barschartigen
das auch als Sandfisch bezeichnete Reptil Apothekerskink